Урожайновское сельское поселение

 Урожайновское сельское поселение (Симферопольский район) — в составе Симферопольского района Республики Крым;
 Урожайновское сельское поселение (Советский район) — в Советском районе Республики Крым;